Люна () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Люна () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь